La Dernière Aventure (L'ultima avventura), film italien de Mario Camerini sorti en 1932 ;
 La Dernière Aventure, nouvelle de Martin Winckler publiée dans le recueil Noirs Scalpels en 2005.